Biskupi Konstancji

Konstancja